The Trial of Mary Dugan (1929), een film van Bayard Veiller
The Trial of Mary Dugan (1941), een film van Norman Z. McLeod